Winsen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Winsen, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Winsen (Luhe) – kommun, Niedersachsen, 
 Winsen (Aller) – kommun, Niedersachsen,